Jess oder Jeß ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Jess (1883–1977), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Caren Jeß (* 1985), deutsche Schriftstellerin
 Dakota Blackhorse-von Jess (* 1986), US-amerikanischer Skilangläufer
 Eoin Jess (* 1970), schottischer Fußballspieler
 Gunter Jess (* 1951), deutscher Politiker (AfD)
 Hanns Jess (1887–1975), deutscher Polizei- und Verfassungsschutzbeamter
 Helena Linder-Jeß (* 1982), deutsche Soldatin
 Herbert Jess (* 1943), deutscher Diplomat
 Holger Jess (* 1963), deutscher Regattasegler, Bootshändler und Jugend-Coach
 Karl Jeß (1843–1925), deutscher Richter
 Kimberly Jeß (* 1992), deutsche Hochspringerin
 Marilyn Jess (* 1959), französische Pornodarstellerin
 Tanja Jess (* 1967), niederländische Schauspielerin und Moderatorin
 Tyehimba Jess (* 1965), US-amerikanischer Lyriker und Hochschullehrer

JESS steht als Abkürzung für:
 Java Expert System Shell, eine Software zur Erweiterung der Programmiersprache Java, siehe CLIPS #Folgeprojekte
 Jultec Enhanced Stacking System, Einkabelstandard für Satelliten-Anlagen (EN 50607), siehe Einkabelsystem #Alternativen

Siehe auch:
 JES
 Yes

Abkürzung